Mailänder ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Mailänder (1843–1905), deutscher Okkultist
 André Mailänder (* 1964), deutscher Fotograf
 Elissa Mailänder (* 1973), Historikerin für Zeitgeschichte
 Karl Mailänder (1883–1960), deutscher Beamter
 Nicholas Mailänder (* 1949), deutscher Freikletterer, Schriftsteller, Verleger und Diplompädagoge
 Peter Mailänder (* 1936), deutscher Rechtsanwalt und Richter
 Richard Mailänder (* 1958), deutscher Kirchenmusiker und Musikwissenschaftler

Siehe auch:
 Mayländer
 Mailand (Begriffsklärung)